Walton peut désigner :

Saints et bienheureux chrétiens 
 Walton († 1156), bienheureux, abbé du monastère bénédictin de Wessobrunn en Bavière.

Patronyme 

 Bill Walton (né en 1952), joueur puis commentateur sportif américain de basketball ;
 Bryce Walton (1918-1988), écrivain et scénariste américain ;
 Craig Walton (né en 1975), triathlète australien ;
 Cedar Walton (1934-2013), pianiste américain de jazz hard bop ;
 Chelsea Walton (née en 1983), mathématicienne américaine ;
 David Walton (1978-), acteur américain ;
 Douglas Walton (1910-1961), acteur canadien ;
 Dwight Walton (né en 1965), joueur canadien de basket-ball ;
 Ernest Walton (1903-1995), physicien irlandais, lauréat du prix Nobel de physique en 1951 ;
 Fred Walton (né en 1949), réalisateur américain ;
 Frederick Walton (1834-1928), inventeur britannique du linoleum ;
 George Walton (1741-1804), homme politique américain, signataire de la Déclaration d'indépendance des États-Unis ;
 Gladys Walton (1903-1993), actrice américaine du cinéma muet ;
 Izaac Walton (1593-1683), écrivain anglais ;
 Jo Walton (née en 1964), écrivain britannique de science-fiction ;
 John Walton (1922-2016), neurologue britannique ;
 Luke Walton (né en 1980), joueur américain de basket-ball ;
 Mary Walton (1827-?), inventrice américaine ;
 Mercy Dee Walton (1915-1962) pianiste et chanteur américain ;
 Peter Walton (né en 1969), joueur écossais de rugby à XV ;
 Robert Walton (1949-2018), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Sally Walton (né en 1981), joueuse de hockey sur gazon britannique ;
 Thomas Walton (mort vers 1450), parlementaire anglais ;
 Tony Walton (1934-2022), directeur artistique, décorateur et costumier britannique ;
 Travis Walton (né en 1953), victime d'un prétendu enlèvement par des extraterrestres ;
 William Walton (1874-1940), joueur international anglais de rugby à XV ;
 William Walton (1902-1983), compositeur britannique ;
 William Walton (1796-1872), entrepreneur anglais.

Famille Walton (liée à Sam Walton, fondateur de Wal-Mart) 
 Alice Walton (née en 1949), unique fille de Sam Walton ;
 Christy Walton (née en 1955), veuve de John Walton ;
 Helen Walton (1919-2007), veuve de Sam Walton ;
 Jim Walton (né en 1948), le plus jeune fils de Sam Walton ;
 John Walton (1946-2005), fils de Sam Walton ;
 S. Robson Walton (né en 1944), fils aîné de Sam Walton ;
 Sam Walton (1918-1992), fondateur de la chaîne de centres commerciaux Wal-Mart.

Toponyme 
Divers toponymes portent le nom de Walton :

États-Unis 
 Walton (Indiana)
 
 Walton est un comté de Floride
 Walton est un comté de Géorgie
 Walton (Kansas)
 Walton (Kentucky)
 État de New York
 Walton, village du comté de Delaware
 Walton, ville du comté de Delaware
 Walton (Texas)
 District historique de Walton Ranger Station,  district historique dans le comté de Flathead, dans le Montana.

Nouvelle-Zélande 
 Walton : localité de la région de Waikato dans l’Île du Nord de la Nouvelle-Zélande.

Royaume-Uni 
 Walton, paroisse civile située dans le Buckinghamshire ;
 Walton, village anglais situé dans le Cheshire ;
 Walton (Cumbria) ;
 Walton (Derbyshire) ;
 Walton (Leicestershire) ;
 Walton (Liverpool) ;
 Walton (Radnorshire) ;
 Walton (Suffolk) ;
 Walton (West Yorkshire) ;
 Walton (Merseyside), quartier de Liverpool.

Physique 
 Générateur Cockcroft-Walton, multiplicateur de tension.

Divers 
 Walton Chaintech, constructeur de matériel informatique basé à Taipei, Taïwan.

Patronyme anglais